«Археологический отголосок „Анжелюса“ Милле» (, 1935 год) — картина испанского художника Сальвадора Дали. Находится в коллекции Музея Сальвадора Дали в Сент-Питерсберге, штат Флорида, США.

Информация о картине 
Данная картина является одной из серии, посвящённой работе «Анжелюс» Жана-Франсуа Милле. К другим работам цикла относятся «Архитектонический „Анжелюс“ Милле» (1933), «Гала и „Анжелюс“ Милле, возвещающий очень скорое появление загадочной картинки конической формы» (1933) и «„Анжелюс“ в усадьбе Перпиньян» (1965).

Это была мгновенная импровизация, которой я предался, прогуливаясь на мысе Креус [...]. Я стал прикидывать, как бы вписались персонажи Анжелюса Милле в две самые высокие скалы. Их расположение в пространстве не менялось по сравнению с картиной, даже сетка трещин-кракелюр сохранялись. А то, что многие детали этих фигур оказались разрушенными эрозией, как раз и позволило отнести их происхождение к временам весьма отдалённым.

Примечания

Ссылки 
 Археологический отголосок «Анжелюса» Милле в галерее работ Сальвадора Дали

Картины Сальвадора Дали
Картины 1935 года
Картины из собрания музея Сальвадора Дали в Сент-Питерсберге